Роки Бушири Кисонга (; родился 30 ноября 1999 года, Бельгия) — бельгийский футболист конголезского происхождения, защитник клуба «Норвич Сити», который на данный момент выступает по аренде в «Хиберниан».

Клубная карьера 
Бушири — воспитанник клуба «Остенде». 9 декабря 2017 года в матче против «Мехелен» он дебютировал в Жюпиле лиге. Летом 2018 года Роки был отдан в аренду в «Эйпен». 25 августа в матче против «Мускрон-Перювельз» он дебютировал за новую команду. Летом 2019 году Бушири перешёл в английский «Норвич Сити», подписав контракт на 4 года. Для получения игровой практики он выступал за дублирующий состав. 

Летом 2019 года Бушири на правах аренды перешёл в «Блэкпул». 3 августа в матче против «Бристоль Роверс» он дебютировал в Первой лиге Англии.

В начале 2020 года Бушири был арендован клубом «Сент-Трюйден». 18 января в матче против «Кортрейка» он дебютировал за новую команду. Летом того же года Роки на правах аренды присоединился к «Мехелену». 9 августа в матче против «Андерлехта» он дебютировал за новый клуб. В начале 2021 года Роки на правах аренды вновь присоединился к «Эйпену». В начале 2022 года Бушри был арендован шотландским клубом «Хиберниан». 17 января в матче против «Селтика» он дебютировал в шотландской Премьер лиге.

Международная карьера 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Бельгии Бушири принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матче против команды Италии.

Примечания

Ссылки 
 
 UEFA Europa League Profile
 Belgian Football Profile

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Хиберниан»